de vroegere naam (1924-1991) van Jekaterinenburg
 de oblast Sverdlovsk
 Sverdlovsk, een stad in de oblast Loehansk, thans Dovzjansk